Константи́н Оле́гович Польско́в (род. 19 июля 1967, Балашиха, Московская область, СССР) — российский религиозный деятель и православный религиовед и богослов. Священник Русской православной церкви. Кандидат философских наук, доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ, проректор ПСТГУ по научной и международной работе . Магистр богословия Свято-Сергиевского православного богословского института. Клирик храма Святителя Николая в Кузнецкой слободе.

Биография 
Родился 19 июля 1967 года в Балашихе Московской области в семье служащих. Крещён в храме Рождества Пресвятой Богородицы Балашихи.

В 1974—1984 годах учился в средней школе № 535 Москвы, которую окончил с золотой медалью.

В июле 1984 года поступил на историко-филологический факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
 
В 1986—1988 годах проходил срочную военную службу в рядах Вооружённых сил СССР.

С 1988 года продолжил обучение в университете закончил его в 1992 году с отличием по специальности «Филолог. Преподаватель русского языка как иностранного».

В 1992 году поступил в аспирантуру РУДН по специальности «История философии».

С января 1993 по сентябрь 1997 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II обучался в Парижском Православном институте имени преп. Сергия Радонежского, где защитил диссертацию с присуждением степени магистра богословия ().

8 октября 1995 года на престольный праздник в Парижском Православном институте архиепископом Евкарпийским Сергием (Коноваловым) поставлен во чтеца.

26 марта 1999 года митрополитом Солнечногорским Сергием (Фоминым) рукоположён в сан диакона

19 декабря 1999 года рукоположен в сан пресвитера Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Определён штатным клириком храма Святителя Николая в Кузнецкой слободе Москвы..

С 2002 года — проректор ПСТГУ по научной работе.

В ноябре 2005 года в Тульском государственном педагогическом университете имени Л. Н. Толстого под научным руководством кандидат философских наук, профессора кафедры государственного и муниципального управления Института экономики, управления и права РГГУ С. А. Гусовой защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Взаимное влияние философских и богословских парадигм в системе Иоанна Скота Эригены на примере трактата „О разделении природы“». Специальность — 09.00.13. «Религиоведение, философская антропология, философия культуры».

В 2011 года получил учёное звание «доцент».

В 2012 года Министерством образования и науки РФ награждён знаком отличия «Почетный работник Высшего профессионального образования Российской Федерации».

Научные труды 
 диссертация
 Польсков К. О. Взаимное влияние философских и богословских парадигм в системе Иоанна Скота Эригены на примере трактата «О разделении природы» : диссертация … кандидата философских наук : 09.00.13. — Тула, 2005. — 207 с.

 статьи для энциклопедических изданий
  (в соавтсорве с Венцель О. В., Желтов М. С., Квилидзе Н. В.)
  в соавторстве с архим. Ианнуарием (Ивлиевым)
  (в соавторстве с Квливидзе Н. В.)
 
 
 
 
 
 
 

 статьи
 Постриг как таинство Церкви // Ежегодная Богословская конференция ПСТГУ. Материалы. — М. Издательство ПСТБИ, 1998. — С. 17—28.
 Исполнение и чаяние (об одной из сторон учения апостола Павла) // Богословский сборник. — Вып. 3. — М. Издательство ПСТБИ, 1999. — С. 9—20
 О христологии Первого Послания апостола Павла к Фессалоникийцам // Богословский сборник. — Вып. 5. — М. Издательство ПСТБИ, 2000. — С. 88—103
 Мы открыты для диалога // Высшее образование в России. — 2000. — № 3. — С. 74—79
 Экзегет или рационалист // Сборник материалов Первых международных Иоасафовских чтений. — Белгород, 2003. — С. 115—118.
 Источники и особенности учения Иоанна Скота Эриугены об апокатастасисе // Депонировано в ИНИОН РАН № 59449 от 05.10.2005
 Теология и религиоведение в контексте возрождения гуманитарной науки в современной России // Вестник ПСТГУ. «Педагогика. Психология» — Вып. IV:3, 2006. — С. 20—27
 Философская экзегеза Писания в системе Скота Эриугены // Вестник ПСТГУ. Серия «Богословие. Философия». Вып. I:15, 2006. — С. 13-29.
 Теологическое образование: институциональный и системный подход // Тезисы докладов III Всероссийской научной конференции «Сорокинские чтения: Социальные процессы в современной России: традиции и инновации». Т. 3. — М.:КДУ, 2007. — С. 391—395.
 The Oxford handbook of biblical studies / J. W. Rogerson, J. M. Lieu, eds. Oxford University Press, 2006. Xviii + 896 p. (рецензия) // Вестник ПСТГУ. Серия Богословие. Философия. Вып. I:18, 2007. — С. 107—109.
 Монашеский постриг как таинство // Православное учение о церковных таинствах. Т.III. — М.: Синодальная Библейско-богословская комиссия, 2009. — С. 368
 Der Untrericht der Theologie an einer weltlichen Hochschule: neue Möglichkeiten und Aufgaben // Ostkirchliche Studien. 2009. — Band 58. Heft 1. — S. 138—144.
 К вопросу о научном богословском методе // Вопросы философии. — Вып 7. — 2010. — С. 96—104.
 От «аббата» до «аналоя»: фрагмент «лингво-энциклопедического словаря русской христианской лексики» // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия: Филология. Вып. III:25. — М., 2011. — С. 119—146. (в соавторстве с Е. Р. Добрушиной)
 О возможности применения богословского метода в социальных исследованиях // Учёные записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. — № 1 (45). — 2012. — С. 458—464.
 Теологический метод vs метод в теологии // Философия и культура. — 2015. — № 9. — C. 1277—1285.
 Два понимания терминов «богословие» и «теология»: традиция и современные вызовы // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. — т. 16, № 2. — C. 217—227
 Верификация и теология // Вопросы философии. — 2018. — № 9. — С. 90-100
 На пороге эпохи Модерна: теология в XVI веке // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2018. — Вып. 76. — С. 40-58.
 Theology in Russia. History of the twentieth century // Annali di Scienze Religiose. — 2020. — Vol. 13. — P. 275—283.
 Секуляризация и постсекулярность (к дискуссии о современном научном аппарате исследования религий) // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2023. — Вып. 105. — С. 138—154. (соавторы: Антонов К. М., Смирнов М. Ю.)

 Учебно-методические работы
 Польсков К. О. Апостол. Методическое пособие для семинарских занятий// Разделы: Послание к Ефессянам, Послание к Филиппийцам. — М: Издательство ПСТГУ, 2009.
 Польсков К. О. Введение в экезетику. Программа курса. — М., Издательство ПСТГУ, 2010.
 Польсков К. О. Федеральный государственный стандарт по направлению теология (бакалавриат)
 Польсков К. О. Федеральный государственный стандарт по направлению теология (магистратура)

Примечания 

Авторы Православной энциклопедии
Авторы Большой российской энциклопедии
Выпускники Российского университета дружбы народов
Священники Русской православной церкви
Преподаватели ПСТГУ
Религиоведы России
Богословы России
Православные богословы
Выпускники Свято-Сергиевского богословского института